Чигирин — многозначный термин.
 Чигирин — город, районный центр одноименного района Черкасской области на Украине.
 Чигирин — село в Березовском районе Одесской области Украины.
 «Чигирин» — украинское учебное судно Академии ВМС Украины, построенное во времена СССР в Польше.

Фамилия 
 Чигирин, Виктор Никитович (1931) — советский спортсмен, заслуженный мастер спорта, капитан первой сборной СССР по хоккею на траве, игрок ЦСКА, чемпион мира
 Чигирин, Виталий Елисеевич (1908—1941) — украинский, советский писатель.
 Чигирин, Иван Иванович (1944) — российский публицист, автор работ по истории СССР.
 Чигирин, Николай Иванович (1901—1975) — советский гидролог, биохимик и океанограф в Севастополе.
 Чигирин, Пётр Петрович (1825—1897) — герой обороны Севастополя во время Крымской войны.
 Чигирин, Юлий Фёдорович (1935—1962) — комсомолец-герой.

См. также 
 Чигирь (значения)
 Осада Чигирина 
 Чигиринское водохранилище
 Чигиринка

Примечания